Orígenes — filósofo e teólogo cristão
 Orígenes (pagão) — filósofo platônico
 Orígenes Lessa — escritor brasileiro

Desambiguações de prenomes